Krzywińskie peut désigner en Pologne :
 Krzywińskie, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Krzywińskie, village du powiat de Węgorzewo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie